Leridani – abitanti di Lleida
Leridani – abitanti di Provincia di Lleida